Сэр Дэвид Джон Уайт, OBE () — английский актёр, известный под своим сценическим псевдонимом Дэвид Джейсон. Прославился своими ролями  в ситкоме BBC «Дуракам везёт», детектива-инспектора  в «», Грэнвиля в «» и «» и Попа Ларкина в «», а также озвучиванием мистера Тоада в мультфильме «Ветер в ивах», БДВ в  и главных героев мультсериалов «» и «». Его последнее появление в роли Дель Боя было в 2014 году; от роли Фроста он отказался в 2010 году. Уайт озвучивает капитана Скиппера, дядю Пипа, в мультсериале для дошкольников 

В сентябре 2006 года Джейсон возглавил опрос, посвящённый 50 величайшим телезвёздам, в рамках празднования 50-летия ITV. В 2005 году он был посвящён в рыцари за заслуги в актёрском мастерстве и комедии. Джейсон получил четыре награды Британской академии в области телевидения (BAFTA) (1988, 1991, 1997, 2003), четыре премии British Comedy Awards (1990, 1992, 1997, 2001) и семь Национальных телевизионных премий (дважды в 1996 и в 1997 годах, а также в 2001, 2002 и 2011).

Примечания

Ссылки 
 
 Дэвид Джейсон на сайте BFI's Screenonline
 Дэвид Джейсон на сайте British Comedy Guide
 TV Greats biography of David Jason – From website Television Heaven
 Interview by BBC "David Jason collects knighthood", with video
 David Jason Quits as Frost

Лауреаты премии BAFTA TV
Актёры озвучивания Великобритании
Актёры телевидения Великобритании
Рыцари-бакалавры